Вефильская церковь:

 Вефильская церковь Индонезии — религиозная пятидесятническая организация.
 Вефильская церковь — не сохранившийся методистский молитвенный дом в городе Выборге.
 Вефильская церковь — адвентистский храм в городе Турку.